Lonoke puede hacer referencia a los siguiente lugares Arkansas, de Estados Unidos:

Lonoke, ciudad en el condado homónimo;
Municipio de Lonoke, en el mismo condado; o
Condado de Lonoke.